VIP – osoba o szczególnym statusie związanym z wykonywaną funkcją lub posiadanym majątkiem, przedmiotem
 wazoaktywny peptyd jelitowy (ang. vasoactive intestinal peptide) – hormon
 V.I.P. – serial przygodowo-sensacyjny produkcji amerykańskiej
 V.I.P. – film sensacyjny z 1991 roku
 V.I.P. (zespół muzyczny)

 VIP (program rozrywkowy)
 VIP (marka piwa)
 VIP (protokół internetowy)